

Personnalités 

 Laouenan ( siècle), saint breton,  disciple de saint Tugdual de Tréguier et de saint Pol de Léon ;
 Georges Laouénan (1920-1987), officier des Forces françaises libres pendant la Seconde Guerre mondiale, Compagnon de la Libération ;
 Roger Laouenan (1932-2022), écrivain et historien français.